Variable-frequency oscillator, oscilator promjenljive frekvencije
Višegodišnji financijski okvir